A cseh nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság második futama. A versenyt Brnóban rendezték június 20. és 21. között.

Az első versenyt Mirko Bortolotti nyerte, mellé a dobogóra Mihail Aljosin és Philipp Eng állhatott fel. A második versenyen Andy Soucek végzett az élen, megelőzve Julien Jousse-t és Nicola de Marcót.

Első időmérő

Levegő hőmérséklete: 18 fok, felhős
Pálya hőmérséklete: 20 fok, vizes

Második időmérő

Levegő hőmérséklete: 14 fok, napos
Pálya hőmérséklete: 25 fok, száraz

Első verseny

Levegő hőmérséklete: 28 fok, napos
Pálya hőmérséklete: 49 fok, száraz

Második verseny

Levegő hőmérséklete: 26 fok, felhős
Pálya hőmérséklete: 29 fok, száraz

Források

Csehnagydíj
Formula–2-es nagydíjak
Formula2csehnagydíj2009